Jakub Szal (1970–1994)
 Jakub Szal (ur. 1994)

Zobacz też